LXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luxor (Egitto)